Candidatura de Unidade Popular
Convenção de Paris de 1883